Цани (ც, ) — двадцать седьмая буква современного грузинского алфавита и тридцатая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 2000 (две тысячи). В отличие от буквы цили, может сочетаться с буквами кхани и хари.

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует ʒ или ts.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в обоих случаях была заменена на ц.

В системах романизации грузинского письма передаётся как c̕ (ISO 9984), tsʼ (BGN/PCGN
1981), ts (национальная система, BGN/PCGN 2009), cʻ (ALA-LC). В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠉ (U+2809).

Лексика 
 Ца — небо

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Цани асомтаврули и цани мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10BA и U+10EA соответственно.

Цани нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D1A; до этого она была унифицирована с цани мхедрули.

Цани мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CAA.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки 

 Грузинский словарь